Группа компаний «БелХард» (Belhard) — крупный белорусский холдинг, с 1994 года представляет мировому рынку более 30 направлений деятельности в секторе ИКТ.  BelHard объединяет 9 юридических лиц и является ИТ интегратором, и в частности, одним из лидеров на восточноевропейском рынке производства  программного обеспечения, будучи представленной несколькими брендами. Компания ЗАО «БелХард Групп» входит в первую тройку членов Ассоциации разработчиков информационных технологий Национальный инфопарк  с декабря 2002 года. ЗАО «БелХард Групп» является членом Белорусской торгово-промышленной палаты с декабря 2002 года. ООО «БелХард Девелопмент» является резидентом Парка Высоких Технологий с февраля 2007 года. БелХард — постоянный участник международных конференций, посвященных проблемам развития ИТ сектора (в сфере интересов находятся в т.ч. прикладные исследования), осуществляет свой вклад развитие образования в сфере ИТ, имеет опыт организации олимпиад для популяризации ИТ, других мероприятий, направленных на благополучие общества в целом. БелХард является автором проекта «ИТ-страна» (www.IT-strana.by) и многих других, направленных на рост качества жизни и интеллектуальной реализации соотечественников. В составе ЗАО «БелХард Групп» образовательное направление представляет ИТ-Академия БелХард.

Группа компаний «БелХард» — это современный подход к решению самых сложных задач в ИТ-сфере, это оперативное решение вопросов, комплексные уникальные технологические разработки. Каждый, кто сотрудничает с «БелХард», смог открыть свои способности, увидеть пути их развития и достичь высот. Мы помогаем делать бизнес, строить карьеру, получать знания, чтобы завтра всегда было лучше, чем сегодня.

Структура холдинга «БелХард» 
Список юридических лиц, образующих группу компаний «БелХард»:

 ЗАО «БелХард Групп» (Минск) и ООО «БелХард Групп» (Москва)

Основные виды деятельности — разработка ПО и автоматизированных информационных систем, системная интеграция в области ИТ. В копилке опыта сложнейшие системы корпоративного уровня для государственных и коммерческих предприятий, рынку предлагаются в т.ч. готовые программные решения высокой социальной значимости, инновационные программно-аппаратные разработки в русле виртуальной и дополненной реальности. Отдельно могут быть поставлены такие сервисы:  тестирование (испытания на уровень безопасности), сетевое/системное администрирование, разработка АСУТП, ПО для встроенных систем и роботов, поисковая оптимизация, графический дизайн, создание презентационных материалов.

 ООО «БелХард Девелопмент»

Специализированная ИТ-компания с целью повышения качества разработок, увеличения скорости бизнес-процессов разработки программного обеспечения. Является резидентом Парка высоких технологий. Основное направление разработки программного обеспечения ООО «БелХард Девелопмент» является разработка ERP систем высокой сложности для международного рынка.

 ООО «Редакция газеты «Компьютерные вести»»

Широко известное электронное СМИ с длительной историей успеха, объединяющее вокруг себя ИТ-специалистов, бизнесменов, руководителей, студентов.

 ООО «Европейский центр разработки ПО»

Направление работы подчинено принципиально новой  концепции, основанной на кооперации команд в рамках одного юридического лица. Проект EDC предлагает хозрасчётным командам меньше свобод в обмен на более высокую эффективность работы, которая достигается за счёт более оптимального использования феномена синергизма.

ЕРЦПО также оказывает услуги консалтинга и производит подготовку специалистов мирового уровня по следующим направлениям: бизнес-анализ в сфере разработки ПО, управление софтверными проектами, программирование, тестирование ПО.

 ООО «БелХард Программинг»

Деловое начинание 2021 года. Его бизнес-проект объявляет о перспективе разработки и внедрения комплексных ERP решений, предназначенных для информационной поддержки экономической и оперативной деятельности торговых и промышленных предприятий, автоматизации ряда задач их бизнеса, в том числе для анализа и прогнозирования информации о рынке, управления кадрами, их привлечением и подготовкой, управление производством и поставками с эффективными защищенными механизмами обмена информацией между участниками процесса. Кроме того, осуществляется поставка готовых модулей  (микросервисов) для современных портальных решений, ИТ консалтинг —  аудит состояния и оптимизация производительности информационных систем, реинжиниринг, дизайн портальных решений, создание сред интеллектуального управления данными.

 ООО «БелХард АИПСИН»

Компания поставляет мировому рынку инновационные системы, представленные торговой маркой AIPSIN, для выявления наркотических веществ и прекурсоров, опасных токсичных и отравляющих веществ, а также взрывчатых веществ и боеприпасов, широко используемые государственными структурами при автоматизации ряда задач их деятельности, анализа и синтеза информации с эффективными защищёнными механизмами обмена информацией между спецслужбами. Семейство программных продуктов АИПСИН — один из реальных и современных цифровых инструментов борьбы с современными угрозами и вызовами, который представляют собой совокупность информационных ресурсов, сетевых и информационно-координационных решений, а также методических подходов, призванных обеспечить борьбу с наркотической угрозой на основании принципа управления рисками.

ООО «БелХард Сервис»

Центр сервисного обслуживания и ремонта компьютерной техники, а также услуг по сборке компьютерной техники в соответствии с пожеланиями заказчика. Авторизованный сервис-партнер компании Hewlett-Packard.

Образование и сертификация 
В составе ЗАО «БелХард Групп» работает ИТ-Академия БелХард. В ИТ-Академии БелХард в Минске проводятся курсы и практикумы по языкам программирования, тестированию ПО, бизнес-анализу, управлению проектами, интернет-маркетингу, IT Sales, Product Management, информационной безопасности, Agile, английскому языку для IT-специалистов.

В 2017 году на базе ИТ-Академии БелХард запущены IT-курсы для детей: Scratch, C#, Java, PHP, основы веб-разработки, создание и продвижение видео.

3 апреля 2003 года ЗАО «БелХард Групп» получило право сертифицировать пользователей компьютера и по результатам экзаменов выдавать сертификат ECDL (The European Computer Driving Licence — Европейские компьютерные права), став первым авторизованным сертификационным центром ECDL в Беларуси.

История холдинга «БелХард» 
Официальная дата рождения компании  «БелХард» — 13 января 1994 года.

Первое направление деятельности — продажа компьютерной техники компании Hewlett-Packard на дилерских условиях.

В 1995 году, в ноябре, «БелХард Компьютерс» стал дистрибьюторами НР в Беларуси. Это более высокий статус, чем дилер. Дистрибьютор сам формирует дилерскую сеть и, соответственно, имеет больший размер скидок и поддержки со стороны НР.

Сегодня «БелХард Компьютерс» — это партнер НР в Беларуси по всему спектру продукции, который может предложить своим клиентам не просто товары и услуги, а комплексные решения, включая услуги системной интеграции.

Параллельно открывались все новые и новые направления деятельности. «БелХард Компьютерс» стал представлять на белорусском рынке интересы таких компаний как Gerber Technology (САПР и оборудование для легкой промышленности), Tadiran Telecom (АТС) и др.

По мере роста объемов продаж был открыт сервисный центр по ремонту техники HP. Также был сделан шаг на медиа-рынок – учреждены газета «Компьютерные вести» и радиостанция. А услуги доступа к электронным юридическим базам данных стал предоставлять «Экспертцентр».

1998 год был ознаменован выходом на рынок разработки программного обеспечения. Начали с одного проекта, который впоследствии вырос в несколько самостоятельных направлений.

2002 год. В составе компании появился собственный учебный центр по обучению работе на компьютере, программированию, экономике и английскому языку. Центр авторизован на проведение тестирования и выдачу европейского сертификата пользователя ПК (ECDL). Вступление в научно-технологическую ассоциацию «Национальный Инфопарк». Присоединение к кругу Белорусской торгово-промышленной палаты.

2003 год. Компания прочно закрепилась на внутреннем и вышла на внешние рынки разработки и тестирования программного обеспечения, веб-дизайна.

2006 год. Выпуск первого номера журнала «Мой Интернет».

2007 год. Вступление в Парк высоких технологий. Успешное развитие нового направления — системной интеграции.

2008 год. Положено начало разработке систем Интернет банкинга с использованием электронной цифровой подписи.

2009 год. «БелХард» начинает новый этап разработки системы шифрования. Компания открывает свою собственную лабораторию. «БелХард» подписывает соглашение о сотрудничестве с Институтом Обеспечения Качества (QAI).

2010 год. Компания «БелХард» запускает новый проект – Европейский Центр Разработки Программного Обеспечения (EDC). Европейский Центр Разработки ПО представляет собой уникальное сообщество команд, занимающихся  созданием программного обеспечения в самых разных областях.  Европейский Центр Разработки ПО выполняет также функцию бизнес-инкубатора для молодых команд —   в рамках данного проекта каждая команда получает неограниченные возможности для роста и развития бизнеса.

2011 год. Отдел системной интеграции «БелХард» начинает предоставлять услуги IT-аудита сторонним компаниям. На сегодняшний день «БелХард» предоставляет решения «под ключ», основанные на аппаратно-программном комплексе HP.

2012 год. Компания «БелХард» принимает участие в различных международных конференциях, в том числе и в  конференции День Инновационных Предложений (ICT Proposers Day 2012) в Варшаве – встрече ведущих бизнесменов в сфере IT.

2013 год. Консалтинговый Отдел компании «БелХард» в странах СНГ присоединился к Программе Ассоциированных Консультантов (ACP) из Британского Института Стандартов (BSI) в области Системы Управления Информационной Безопасностью – ISO 27001:2005 и в области Системы Менеджмента Преемственности Бизнеса — ISO 22301: 2012.

2014 год. Компания «БелХард» получила партнерский статус Cisco Premier Partner. Данный статус предоставляет нашим клиентам возможность получать еще более проработанные и качественные решения, которые будут базироваться на программном обеспечении, сервисах и оборудовании компании Cisco.

2015 год. «БелХард» стала официальным партнером компании Samsung, получив при этом статус Silver. Это позволит клиентам компании «БелХард» пользоваться преимуществами самых современных решений в области разработки ПО, выработанных на основе объединения опыта компании БелХард в области предоставления IT-услуг и экспертизы Samsung в IT-сфере.

2016 год. С привлечением иностранных инвестиций в группе компаний «БелХард» создано совместное предприятие ООО «Ай Ти Кью Девелопмент» для организации новых рабочих мест в нашей стране и самых авангардных программных решений для веб и моб. платформы.

2017 год. В структуре корпорации «БелХард» появилась новая структурная единица RoboLab, которая представляет собой специальное подразделение для разработки аппаратных комплексов, роботов, связующих узлов и механизмов. RoboLab осуществляет не только саму разработку устройств, но и занимается также доводкой устройств до производства.

2018 год. Открытие Центра Стартапов БелХард. Активное развитие продуктового направления и выход на рынок плеяды новинок в линейке готовых решений: Платформа CRPM BizoutLook, Платформа управления сетью подзарядок  электромобилей «Заря24», ПО «Система облачного мониторинга данных SkyForce», мобильное приложение  «RewardsWide», Система «BuzzPoint»-мобильное приложение для незрячих людей.. Перезапуск IT-Академии БелХард. Участие в ХIХ Ассамблее деловых кругов РБ, Международном Форуме «Нефтехимия 2018», ряде конференций:  «IT-Spring», «Smart Taler», «AI-MEN», «Стартап года 2018». Команда KV провела масштабную конференцию «IT Entrance-2018».

2019 год. Важным событием в IT-сообществе стало празднование юбилея компании БелХард. БелХарду исполнилось 25 лет. Группа компаний нарастила актуальные  компетенции для международного рынка финансовых сервисов, получила статус авторизованного веб-разработчика Bitrix, сложились все условия для привлечения инвестиций. Шагая в ногу со временем, БелХард предлагает новую услугу — инновационные разработки с искусственным интеллектом. Набирает обороты проект«ИТ-Страна». Блестяще проходят 21 международная выставка «Вода и тепло»,  Форум предпринимательства и ряд конференций с участием БелХард: «Parti Hard 2019» и другие.

Игорь Викторович Мамоненко, автор проекта «ИТ-Страна», генеральный директор Belhard, стал лауреатом международной бизнес-премии «Лидер года 2019» в номинации «Персона»

2020 год. BelHard занял 9 место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний Беларуси, согласно исследованию dev.by (лето 2020 года).

BelHard разработал омниканальную платформу для создания сервисов и интеграции голосовых и чат-ботов. RS-Twin – отказоустойчивая платформа организации речевых омниканальных коммуникаций операторов организации и группы интеллектуальных ботов, обслуживающих запросы клиентов по нескольким каналам связи с использованием учетных систем предприятия.

Растет количество выпускников «ИТ-Академии BelHard». Каждый месяц сертификаты получают новые востребованные ИТ-специалисты. За год Академия открыла набор более чем на 10 новых курсов.

В апреле 2020 года первым белорусским программным продуктом, официально зарегистрированным в Едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, стала Информационно-поисковая система «АИПСИН АнтиНаркотики», разработанная при непосредственном участии ЗАО «БелХард Групп».  В ноябре 2020 года на рынок выпущена свежая версия АИПСИН-антинаркотики, также обновлены базы данных WEB-сервисов.

Активно развивается проект ИТ-Страна. В марте в Молодечно прошел II форум “IT-Cтрана. IT-Молодечно”.

BelHard совместно с «Компьютерными вестями» провел в 2020 году более 5 масштабных ИТ-конференций: AI MEN, IT Entrance и др.

Источники 
http://itmentor.by/articles/top-50-person-v-belorusskom-it-2017

https://ej.by/rating/business2016/mamonenko.html

https://www.kp.by/daily/217173/4275480/

https://dev.by/news/igor-mamonenko-lyudi-kotorye-rabotayut-v-it-zhivut-v-drugom-mire

http://www.moyby.com/news/371645/

Ссылки 
 
 Сайт представительства компании БедХард в Москве
Проект «ИТ-страна» www.IT-strana.by
 СМИ Компьютерные Вести
Семейство продукции AIPSIN
Программное решение MASHA. Питание в учреждениях образования
 ИТ-Академия "БелХард"
Платформа управления сетью подзарядок электромобилей «Заря24»

ИТ-компании Белоруссии
Производители программного обеспечения Белоруссии